Бере́зова ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Березова вулиця — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Березова вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Березова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Березова вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Березова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Березова вулиця — вулиця в місті Львів.
 У місті Миколаїв:
 Березова вулиця — вулиця у Корабельному районі.
 Березова вулиця — вулиця у Центральному районі.
 Березова вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Березова вулиця — вулиця в місті Суми.
 Березова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Березова вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Березова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці